

Єкатеринославка — село, Домбаровський район, Оренбурзька область
 Єкатеринославка — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Єкатеринославка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Єкатеринославка — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Катеринославка